Bankekind kan syfta på:

 Bankekind – en tätort i Linköpings kommun och kyrkby i Bankekinds socken, innan 1904 Svinstad
 Bankekinds socken – en socken i Östergötland, innan 1904 Svinstads socken
 Bankekinds landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951, innan 1904 Svinstads landskommun
 Bankekinds församling – en tidigare församling i Linköpings stift, innan 1904 Svinstads församling
 Bankekinds kyrka – en kyrkobyggnad i Bankekind, Bankekinds socken, Åkerbo församling, innan 1904 Svinstads kyrka
 Bankekinds distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–
 Bankekinds härad – ett härad i Östergötland
 Bankekinds kontrakt – i Linköpings stift